Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Sony Ericsson Open 2010. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich zwölf Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 22. bis 23. März 2010 stattfand.

Ergebnisse

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)